Campeggi steht für:

 Campeggi (Adelsgeschlecht), ein italienisches Adelsgeschlecht aus Bologna

Campeggi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Campeggi (1504–1554), Bischof von Bologna und Kardinal, Sohn des Kardinals Lorenzo
 Giovanni Campeggi (1514–1563), Bischof von Parenzo, Bischof von Bologna, Neffe des Kardinals Lorenzo
 Giovanni Zaccaria Campeggi (1448–1511), Professor des Zivilrechts und Politiker in Bologna, Vater von Lorenzo und Tommaso
 Lorenzo Campeggi (1474–1539), Rechtsprofessor, Kardinal und Bischof von Bologna, Vater von Alessandro
 Tommaso Campeggi (zwischen 1481 und 1483–1564), Bischof von Feltre, päpstlicher Nuntius, Bruder des Kardinals Lorenzo